Piccola Lulù/Piccola Lulù (strumentale) è un singolo discografico de I Sorrisi, pubblicato nel 1981.

Piccola Lulù era la sigla dell'anime omonimo scritta da Shuki Levy e Haim Saban nella musica e testo originali, riadattata in italiano da Detto Mariano su testo di Alberto Testa.. Nonostante questa sia la versione prodotta ed arrangiata dagli autori originali della canzone, non è mai stata utilizzata come sigla in Italia. Al suo posto è stata utilizzata la cover di "Angelo e il gruppo clown".. Secondo Shuki Levi il contributo creativo di Saban nella composizione della canzone è stato marginale. Esistono due versioni della copertina del 45 giri. Una delle due riporta la scritta "versione originale".. Sul lato b è incisa la versione strumentale.

Tracce 
 Lato A

Lato B

Edizioni
Entrambi i brani sono stati inseriti nella compilation Speciale ragazzi N.2 e in numerose raccolte.

Note

Collegamenti esterni 
 

Little Lulu